Роскошненский сельский совет ():

Украина
 Роскошненский сельский совет (Джанкойский район) — Республика Крым
 Роскошненский сельский совет (Голованевский район) — Кировоградская область
 Роскошненский сельский совет (Лутугинский район) — Луганская область